Lucinesi – abitanti di Lucino (Montano Lucino)
Lucinesi – abitanti di Lucino (Rodano)
Lucinesi – abitanti di Montano Lucino